

Cinema
 La barriera d'oro (Nob Hill) – film statunitense del 1945 diretto da Henry Hathaway

Geografia
 Nob Hill  – comunità non incorporata della Virginia
 Nob Hill  – quartiere di San Francisco
 Nob Hill  – quartiere di Albuquerque
 Nob Hill  – quartiere di Portland